Stavna peut désigner :

Géographie 
 , montagne du Komovi dans les Alpes dinariques au Monténégro.

Patronyme 
 Zuzana Stavná (née en 1984), actrice slovaque.